Михаи́л Ко́шкин: Кошкин, Михаил Ильич (1898—1940) — конструктор, один из создателей танка Т-34, Герой Социалистического Труда.
 Кошкин, Михаил Ксенофонтович (1893—1960) — советский военный деятель.
 Кошкин, Михаил Михайлович (1907—1984) — скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1958).
 Кошкин, Михаил Петрович (1954—2019) — депутат Государственной думы.